

Смольники — село, Берестейська область, Кам'янецький район, Річицька сільська рада

Населені пункти та їхні частини
 Смольники — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смольники — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Смольники — село в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Смольники — село в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Смольники — село в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Смольники — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Смольники — частина міста Ставіські в Кольненському повіті Підляського воєводства
 Смольники — частина села Недамово в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Смольники — колонія в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смольники — осада в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смольники — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Смольники — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Смольники — лісова осада в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смольники — лісова осада в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства

Смольники — присілок, Удмуртія, Дебьоський район

Примітки